Арме́н Саркися́н:
 Саркисян, Армен Варданович (род. 1953) — бывший президент Армении.
 Саркисян, Армен (Арменак) Владимирович (род. 1953) — советский и армянский футболист.
 Саркисян, Армен Джумшудович (род. 1966) — армянский футболист и тренер.
 Саркисян, Армен Темурович (род. 1963) — общественный и политический деятель НКР.